Ytterstholmen (Luleå), Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel.
 Ytterstholmen (Piteå), Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel.